Дерек Кинг (; род. 12 апреля 1980, Арима, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист и тренер.

Биография 

В качестве футболиста выступал за команды "Дабл-Ю Коннекшн" и "Джо Паблик". Регулярно вызывался в расположение сборной Тринидада и Тобаго, в составе которой Кинг в 2000 году стал бронзовым призером на американском Золотом Кубке КОНКАКАФ. В 26 лет Кинг завершил карьеру и перешел на тренерскую работу. Под его руководством тринидадский "Джо Паблик" в 2009 году сделал "золотой дубль", победив в чемпионате и в кубке страны. Благодаря результатам команды Кинг был признан футбольным тренером года. Долгое время специалист возглавлял молодежную сборную Тринидада и Тобаго и ассистировал Стивену Харту в главной национальной команде. Позднее он был его помощником в канадском клубе "Галифакс Уондерерз".

В конце 2019 года стало известно, что Дерек Кинг во второй раз возглавил молодежную сборную страны. Параллельно он стал одним из ассистентов нового наставника тринидадцев англичанина Терри Феника. В июне 2021 года тренерский штаб национальной команды в полном составе был отправлен в отставку после провала в квалификации на ЧМ-2022 в Катаре. В ней тринидадцы сенсационно не смогли преодолеть первый раунд.

Достижения

Футболиста 
  Бронзовый призер Золотого кубка КОНКАКАФ (1): 2000.
  Чемпион Тринидада и Тобаго (1): 2006.
  Обладатель Кубка Тринидада и Тобаго (2): 1999, 2001.

Тренера 
  Чемпион Тринидада и Тобаго (1): 2009.
  Обладатель Кубка Тринидада и Тобаго (1): 2009.
  Обладатель Кубка лиги Тринидада и Тобаго (1): 2010.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «national-football-teams.com»  
 Профиль тренера на сайте Transfermarkt

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Дабл-Ю Коннекшн»
Игроки ФК «Джо Паблик»
Футбольные тренеры Тринидада и Тобаго
Тренеры ФК «Джо Паблик»
Тренеры ФК «Порт-оф-Спейн»